Магния () — город на северо-западе Алжира, на территории вилайета Тлемсен. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северо-западной части вилайи, вблизи границы с Марокко, на одноимённой равнине, к западу от реки Тафина. Абсолютная высота — 363 метра над уровнем моря.
Магния расположена на расстоянии приблизительно 475 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 114 634 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший к городу аэропорт — Ангадс (Марокко).

Экономика 
Основу экономики города составляет сельское хозяйство. Основными продуктами городского экспорта являются зерно и шерсть.

Известные уроженцы 
 Ахмед бен Белла — первый президент Алжира.

Примечания 

Города Алжира